TLW steht als Abkürzung für:

 True Love Waits, eine evangelikale Keuschheitsbewegung, siehe Wahre Liebe Wartet

TLW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Włoszczowski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Abkürzung